Sălăgeni se poate referi la:
Sălăgeni, Iași
Sălăgeni, Suceava